est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 phénylalanine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 (S)-phénylalanine ou (L)-phénylalanine, numéro CAS 
 (R)-phénylalanine ou (D)-phénylalanine, numéro CAS 

 Amino-ester
 benzocaïne, numéro CAS 
 éthenzamide, numéro CAS 
 3,4-méthylènedioxyphénéthylamine ou MDPEA, numéro CAS